Mikoyán es un apellido armenio. Puede referirse a:
 Anastás Ivánovich Mikoyán, político soviético y miembro del Politburó en las décadas de 1950 y 1960;
 Artiom Ivánovich Mikoyán, hermano del político y uno de los fundadores de la oficina de aviones militares MiG;
 Mikoyán ("Mikoyán-Gurévich" antes de 1971), la oficina de aviones MiG, nombrada así por sus fundadores;
 Golfo de Mikoyán, un golfo situado en el Océano Ártico al norte de la Isla Bolchevique;
 Stas Namin, nacido Anastás Alekséyevich Mikoyán, cantante y músico soviético y ruso;
 Yeghegnadzor (Armenia), antiguamente Mikoyán.